Rouleina är ett släkte av fiskar. Rouleina ingår i familjen Alepocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Rouleina